Кубок Болгарии по баскетболу среди мужчин — второй по значимости турнир в стране после национального чемпионата. Проводится Болгарской федерацией баскетбола.

Чемпионы 

 1951: Левски
 1952: Академик София
 1953: ЦСКА
 1954: Академик София
 1955: ЦСКА
 1956: Высшая школа транспорта
 1959: Славия София
 1962: ЦСКА
 1963: ЦСКА
 1964: НСА София
 1965: Черноморец Бургас
 1966: Локомотив София
 1967: Левски
 1968: Левски
 1969: Левски
 1970: Балкан Ботевград
 1971: Левски
 1972: Левски
 1973: ЦСКА
 1974: ЦСКА
 1975: Черноморец Бургас
 1976: Левски
 1977: ЦСКА

 1978: ЦСКА
 1979: Левски
 1980: ЦСКА
 1981: ЦСКА
 1982: Левски
 1983: Левски
 1984: ЦСКА
 1985: ЦСКА
 1986: Балкан Ботевград
 1987: Балкан Ботевград
 1988: Балкан Ботевград
 1989: ЦСКА
 1990: ЦСКА
 1991: ЦСКА
 1992: ЦСКА
 1993: Левски
 1994: ЦСКА
 1995: Димитровград
 1996: Плевен
 1997: Славия София
 1998: Варна
 1999: Варна
 2000: Варна

 2001: Левски
 2002: Академик София
 2003: Академик София
 2004: Академик София
 2005: ЦСКА
 2006: Академик София
 2007: Академик София
 2008: Академик София
 2009: Левски
 2010: Левски
 2011: Академик София
 2012: Академик София
 2013: Академик София
 2014: Левски
 2015: Варна
 2016: Рилски Спортист
 2017: Берое
 2018: Рилски Спортист
 2019: Левски
 2020: Левски
 2021: Рилски Спортист
 2022: Рилски Спортист

Титулы

Ссылки 
 Чемпионы на сайте БФБ

Соревнования по баскетболу в Болгарии
Национальные баскетбольные соревнования